Colognole ima više značenja:
 Colognole, Livorno
 Colognole, Pisa